Rapino (Chieti), een gemeente in de Italiaanse provincie Chieti
Rapino (Teramo), een plaats in de Italiaanse gemeente Teramo